Molekulska formula -{C18H36O}- se može odnositi na:

 Oktadelanal
 Oleil alkohol